Yegórov hace referencia a:

Aleksandr Yegórov (1883 – 1939), comandante militar soviético; o
Yuri Yegórov (1954 – 1988), pianista soviético; o
Anatoliy Yegorov (1933 - ), atleta soviético.